roátă (< ):
 roată, element rotund care se poate roti în jurul unui ax
 roată dințată, componentă a unui angrenaj
 roată (mașină simplă), una din cele șase mașini simple clasice
 tragere pe roată, o execuție la moarte care nu mai are loc în zilele noastre

Nume de familie 
Roată, sau: Roati, Roateș, Roatiș, Roateși:
 Ion Roată (1806, Câmpuri, Vrancea, Moldova  1882, Gura Văii, Vrancea)
 Florian Roatiș

Toponime 
 Ion Roată, o localitate în județul Ialomița, Muntenia, România

Vezi și 
 Rotar, Rotaru, Rotariu
 Șaibă (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
toponime românești